Fiorentini sono persone o cose attinenti alla città di Firenze. Il termine può riferirsi anche a:

Persone 
 Adriana Fiorentini (1926-2016) – fisica e fisiologa italiana
 Augusto Fiorentini (1929) – ex sollevatore italiano
 Costanza Fiorentini (1984) – sincronetta italiana
 David Fiorentini (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Deni Fiorentini (1984) – pallanuotista croato naturalizzato italiano
 Domenico Antonio Fiorentini, citato anche come Giovan Domenico Fiorentini da Sermoneta (1747-1820) – pittore italiano
 Elisabetta Fiorentini (1996) – scrittrice e giornalista italiana
 Filippo Fiorentini (1876-1944) – ingegnere e imprenditore italiano
 Fiorenzo Fiorentini (1920-2003) – attore, sceneggiatore e compositore italiano
 Francesca Fiorentini (1967) – attrice e doppiatrice italiana
 Giovanni Fiorentini (1948-2022) – fisico italiano
 Goran Fiorentini (1981) – pallanuotista croato naturalizzato italiano
 Lucio Fiorentini (1829-1902) – giornalista, prefetto e politico italiano
 Ivo Fiorentini (1898-1992) – allenatore di calcio
 Luigi Fiorentini (1893-1942) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Marcello Fiorentini – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Mario Fiorentini (1918-2022) – partigiano, agente segreto e matematico italiano
 Maurizio Fiorentini (1963) – doppiatore italiano, figlio di Sergio
 Roberta Fiorentini (1948-2019) – attrice italiana
 Sergio Fiorentini (1934-2014) – attore e doppiatore italiano

Altro 
 Colli Fiorentini – una delle sotto-zone di produzione del vino Chianti
 Foresta di Fiorentini – complesso forestale nel demanio della regione Sardegna
 Fiorentini – azienda italiana nel settore delle macchine per il movimento terra e per l'edilizia
 Lungotevere dei Fiorentini – tratto di lungotevere nel rione Ponte di Roma
 Ponte dei Fiorentini – ponte sospeso di Roma, oggi sostituito dal ponte Principe Amedeo
 Teatro dei Fiorentini – teatro napoletano del passato

Pagine correlate 
Fiorentino